Hendrick van Vliet kan syfta på:

 Hendrick Corneliszoon van Vliet
 Hendrick Willemszoon van Vliet